Resen je lahko:
 Resen, priimek več znanih ljudi
 Resen, mesto v Makedoniji
 Resen, naselje v Srbiji